Reisinger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erich Reisinger
 Otto Reisinger